Miejscowości w USA:
 Dighton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Lane
 Dighton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
Gminy w USA:
 Dighton (ang. Dighton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lane
 Dighton (ang. Dighton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol